Ricardo Miguel Luís Pinto Rigor (13 de Outubro, 1985) é um futebolista português. Actualmente, joga ao serviço do Grupo Desportivo de Sesimbra.

Títulos

Sesimbra

  1º Divisão AF Setúbal: 2009/10

Ligações externas
 zerozero.pt
 foradejogo.net

Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Grupo Desportivo de Sesimbra